Plusieurs cours d'eau portent le nom d’Elizabeth River:

 Elizabeth River (New Jersey) un fleuve du New Jersey aux États-Unis.
 Elizabeth River (Virginie), un estuaire d’Hampton Roads en Virginie également aux États-Unis d'Amérique.
 Elizabeth River, Nouvelle-Zélande un fleuve de Nouvelle-Zélande.
 Elizabeth River, Tasmania un fleuve de Tasmanie.